Beieren (oorspronkelijke schrijfwijze: Bayern)
Baiern (Ebersberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren